

Botanique 
Kaori est le nom donné à des espèces de conifères du genre Agathis d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie.

Les cinq espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie sont :
 kaori rouge
 kaori de forêt ou kaori du Sud
 kaori du mont Panié
 kaori du Nord ou kaori blanc
 kaori de montagne ou kaori nain

Patronyme 
 Aoba Kaori (née en 1978), joueuse professionnelle japonaise de go.

Prénom 
Kaori (ou francisé : Kaoli) est un prénom féminin ou masculin japonais.

Il est composé d'un ou deux kanjis : 
 soit 香 ou 香り signifiant alors « parfum » (kaori) mais pouvant s'écrire également 薫り, « arôme » (kaori) ;
 soit 香織 signifiant respectivement « parfum (ancien, littéraire) » (ka) et « tissu brodé » (ori) ;
 ou encore plus rarement 香里 qui signifie « parfum » (kao) et « ri », une unité de mesure (ri).

Ce prénom est ou a été porté par :
 Kaoli Isshiki, chanteuse lyrique japonaise ;
 Kaori Mizuhashi, seiyû japonaise ;
 Kaori Momoi, actrice japonaise ;
 Kaori Moriwaka, musicienne et actrice japonaise ;
 Kaori Yuki, mangaka japonaise ;
 Kumiko Kaori, chanteuse japonaise, de son vrai nom Kumiko Onoki ;
 Kaori Matsumoto, judoka japonaise ;
 Kaori  Muraji, guitariste japonaise ;
 Kaori, mangaka japonaise ;
 Kaori Koharu, character designer, chanteuse et modèle photo.

En fiction :
 Kaori Makimura, personnage du manga City Hunter ;
 Kaori, personnage du manga Akira ;
 Kaori, personnage du jeu vidéo de combat Shaq Fu sorti en 1994 ;
 Kaori, personnage du manga Détective Conan (épisode 46 : « Meurtre en montagne ») ;
 Kaori, personnage du manga Strawberry Panic ;
 Kaori Hayasaka, personnage du manga Oresama Teacher ;
 Kaori Miyazono, personnage du manga Shigatsu wa kimi no uso.

Notes 

Homonymie de prénom
Prénom japonais